Джусто Траина (, Палермо, ) — итальянский историк, профессор римской истории в Университете Париж IV Сорбонна. Автор ряда книг и статей. Доктор классической филологии.

Биография 
Преподавал римскую историю в университетах Перуджи и Лечче, был доцентом римской истории в университете Париж VIII и приглашенным профессором кафедры армянского языка в Католическом университете Лувена. Интересовался сначала древними ландшафтами и технологией, затем стал работать над армянской тематикой, в частности участвует в исследовании Арцахского Тигранакерта. Член франко-армянской миссии Эребуни, возглавляет секцию древнего Рима в Storia dell’Europa e del Mediterraneo, член Международной ассоциации армянских исследований (AIEA) и издатель её журнала, член редакционной коллегии журнала Le Muséon и вице-директор Iran and the Caucasus.

Он был награждён премией «Cherasco Storia» (2011) за свою книгу La resa di Roma. Battaglia a Carre, 9 giugno 53 a.C." (Laterza, 2010).

 Список работ 

 2020 
La storia speciale. Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani, Laterza, Bari-Roma 2020.
[with Ricardo González Villaescusa and Jean-Pierre Vallat], Direction of 'Les mondes romains. Questions d'archéologie et d'histoire', Ellipses, Paris 2020.  Chapters 5 "Les sources littéraires" (71-78), 14 "Rome et les autres" (151-166).
428, une année ordinaire à la fin de l'Empire romain, Nouvelle édition revue et corrigée, Pluriel Fayard, Paris 2020.
[with Anahide Kéfélian], "Trajan et Parthamasiris à Élégeia", dans Antonio Gonzales, Maria Teresa Schettino, "Peuples et États à l'épreuve de la diplomatie. Entrevues, ambassades, négociations : les sons de la diplomatie ancienne", Actes du quatrième colloque SoPHiA, Besançon, 27 et 28 mars 2015, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2020, p. 69-91.
Mercanti e frontiera. Una lettura di C. 4.63.4, in P. Garbarino, P. Giunti, G. Vanotti (a c. di), Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico, Le Monnier, Firenze 2020, p. 54-64.
Armenian Sources, in Dániel Balogh ed., Hunnic Peoples in Central and South Asia. Sources for their Origin and History, Barkhuis, Groningen 2020, 150-172.
L'impero d'Occidente e l'identità etnica dei magistri militum. Brevi osservazioni, in Fabrizio Oppedisano (ed.), Procopio Antemio imperatore di Roma, Bari, Edipuglia, 2020, 221-227

 2019 
Edition of Mondes en guerre. Tome I. De la préhistoire au Moyen Age, Passés composés, Paris, 2019
Dynastic connections in Armenia and Iberia. Further reflections on the Greek inscriptions from Bagineti (SEG 52, n° 1509–1510), in: Iberien zwischen Rom und Iran. Beiträge zur Geschichte und Kultur Transkaukasiens in der Antike (Oriens et Occidens 29), hrsg. v. Frank Schleicher, Timo Stickler u. Udo Hartmann, Franz Steiner, Stuttgart 2019, 123-129.
La pace di Rhandeia, dans L. Prandi (éd.), EstOvest. Confini e conflitti fra Vicino Oriente e mondo Greco-Romano, L'Erma di Bretschneider, Roma 2019, 301-317.
(with Pierangelo Buongiorno) Introduzione, in Pierangelo Buongiorno, Giusto Traina ed., Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti letterarie del principato, Franz Steiner, Stuttgart 2019, 7-12
Plutarco e il senato. Alcune osservazioni, in Pierangelo Buongiorno, Giusto Traina ed., Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti letterarie del principato, Franz Steiner, Stuttgart 2019, 45-52
Wetlands (bog, marsh), Oxford Classical Dictionary (Apr. 2019), DOI: 10.1093/acrefore/9780199381135.013.8011
Prefazione", in Noel Lenski, Il fallimento dell'impero. Valente e lo Stato romano nel IV secolo d.C., 21Editore, Palermo 2019, 25-29.
«Una testimonianza schiumosamente libera». Guido Ceronetti traduttore delle ‘Satire’ di Giovenale, in "Scrittori che traducono scrittori. Traduzioni “d’autore” da classici latini e greci nella letteratura italiana del Novecento", a cura di Monica Lanzillotta (Levia Gravia, quaderno annuale, XX, 2018 [2019]), p. 145-155.
La storia eurasiatica di Pompeo Trogo, premessa a Giustino. Storie Filippiche. Florilegio da Pompeo Trogo (testo latino a fronte), a cura di Alice Borgna, Classici Latini e Greci Rusconi, Santarcangelo di Romagna 2019, v-xviii.
Italiani e no: identità e integrazione nell’esercito romano, in Marco Bettalli, Giovanni Brizzi (eds.), Guerre ed eserciti nell'antichità, Il Mulino, Bologna 2019, 413-429
Introduzione, in Marie-René de La Blanchère dalle terre pontine all’Africa romana, éd. Stéphane Bourdin, Alessandro Pagliara, Ecole française de Rome, Roma 2020,

 2018 
“Les inscriptions grecques d’Armawir (Arménie): considérations préliminaires”, in Stefano Magnani, ed., "Domi forisque. Omaggio a Giovanni Brizzi", Il Mulino, Bologna 2018, 291-306.
"La " découverte " de l'Araxe", in Anca Dan, Stéphane Lebreton éd., Étude des fleuves d'Asie mineure dans l'Antiquité, Tome II, Artois Presse Université, Arras, 2018, 235-244.
Central Asia in the late Roman mental map, second to sixth centuries, in Nicola Di Cosmo, Michael Maas ed., “Empires and Exchanges in Eurasian Late Antiquity. Rome, China, Iran, and the Steppe, ca. 250-700”, Cambridge University Press, Cambridge 2018, 123-132
"The Rise of the Sassanians: the Armenian Evidence", in Sasanian Iran in the Context of Late Antiquity, ed. by Touraj Daryaee, UCI - Jordan Center for Persian Studies, Irvine (Ca.) 2018, 107-119
"The Armenian 'Primary History: a source of Procopius?', in "Le monde de Procope / The World of Procopius", ed. Geoffrey Greatrex, Sylvain Janniard, de Boccard, Paris 2018, 173-182.
"Préface" to Luca Fezzi, "Alea jacta est. Pourquoi César a-t-il franchi le Rubicon ?", Belin, Paris, 2018, 7-12; 349.
Ambigua Gens? Methodological Problems in the Ancient Armenian History, in "Reflections of Armenian Identity in History and Historiography", ed. Houri Berberian and Touraj Daryaee, Jordan Center for Persian Studies, Irvine (Ca.) 2018, 71-80.
Trajan and the Earthquake of Antioch (115 AD), in “Canistrum ficis plenum. Hommages à Bertrand Lançon”, éd. Eugenio Amato, Pasqua De Cicco, Tiphaine Moreau (Revue des études tardo-antiques, Suppl. 5, 2017/2018), 417-428.
La battaglia di Nauloco, in Giuseppe Barone ed., Storia mondiale della Sicilia, Laterza, Roma-Bari 2018, 65-68.
Prefazione, in Maxime Petitjean, La cavalleria nel mondo antico. Dagli Assiri alle invasioni barbariche, 21Editore, Palermo 2018, i-iv; 215.
The Armenian Primary History: a source of Procopius? In: Le monde de Procope / The World of Procopius, ed. by Geoffrey Greatrex and Sylvain Janniard, Paris, Éditions de Boccard, 2018, 173-182.
L’impero romano e il Proemio di Appiano, in Lia Raffaella Cresci, Francesca Gazzano (éd.), De imperiis. L’idea di impero universale e la successione degli impei nell’Antichità, “L’Erma” di Bretschneider, Roma 2018, 193-204.
Giusto Traina, Politica-spettacolo nella tarda repubblica romana, Mediterraneo Antico 21 (2018), 295-301.
Review of Rachel Mairs, "The Hellenistic Far East: Archaeology, Language, and Identity in Greek Central Asia", "Phoenix" 71 (2017) [2018], 407-409.
Review of Mark Hebblewhite, The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235–395, Routledge, London-New York 2017, Hima 7 (2018), 190-191.
(with Jean-Christophe Couvenhes),Review of Harry Sidebottom, Michael Whitby éd., The Encyclopaedia of Roman Battles, Hima 7 (2018), 194-196.

 2017 
"Strabo and the History of Armenia" in D. Dueck ed., The Routledge Companion to Strabo, London-New York, 93-101.
"Quando i romani 'scoprirono' gli armeni: il re Tigran e la tigre (Varrone, ling. 5.100)", in: S. Rocchi, C. Mussini (eds.), Imagines Antiquitatis. Representations, Concepts, Receptions of the Past in Roman Antiquity and the Early Italian Renaissance, Berlin-Boston, 2017, 39-47.
"Tacito futurista: Marinetti traduttore della Germania", in Eleonora Cavallini (ed.), Scrittori che traducono scrittori. Traduzioni ‘d’autore’ da classici latini e greci nella letteratura italiana del Novecento, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2017, 33-46.
Review of Philippe Clancier, Omar Coloru, Giles Gorre, Les Mondes hellénistiques du Nil à l’Indus. Avant-propos par Bernard Legras, Paris, Hachette Livre, 2017, QS 43, 2017, 265-268.
Foreword to Bertrand Lançon, La chute de l’Empire romain, Perrin, Paris 2017, 11-17, 325-327.
53 a.C. L’odissea dei legionari, in Andrea Giardina (ed.), Storia mondiale dell’Italia, Laterza, Roma-Bari 2017, 83-86.
Harmonie barbare ? Tambours des Parthes à la bataille de Carrhes, in: Antonio Gonzales, Maria Teresa Schettino eds., “Les sons du pouvoir des autres”, Actes du troisième colloque SoPHIA, 27-28 mars 2014, Strasbourg, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon 2017, 91-102.
“Prefazione”, in Pierangelo Buongiorno, Claudio. Il principe inatteso, 21 Editore, Palermo 2017, 13-16; 233-234.
"Prefazione", in Pierre Maraval, Giustiniano. Il sogno di un impero cristiano universale, 21 Editore, Palermo 2017, ix-xii; 375-377.
"Rois ou dynastes ? Les territoires arméniens à l’époque d’Antiochos III", in Christophe Feyel, Laetitia Graslin-Thomé eds., Antiochos III et l’Orient, Presses Universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine, Nancy 2017, 373-384.
L’Armenia di Ammiano Marcellino, Electrum 24, 2017, 213-221

 2016 
 «Traditions on Armenia in Submerged Greek Literature: Preliminary Considerations», in Giulio Colesanti, Laura Lulli eds., «Submerged Literature in Ancient Greek Culture. Vol. 2. Case Studies», De Gruyter, Berlin-New York, 111—123.
 Review of Jean-François Pradeau, Gouverner avec le monde: réflexions antiques sur la mondialisation (Paris: Manitoba; Les Belles Lettres, 2015), Bryn Mawr Classical Review, 2016.08.17.
 «Some Observations on the Armenian Pseudo-Callisthenes», in Francesca Gazzano, Lara Pagani, Giusto Traina eds., «Greek Texts and Armenian Traditions. An Interdisciplinary Approach» [Trends in Classics — Supplementary Volumes 39], De Gruyter, Berlin/Boston 2016, 23-30.
 «Et si César n’avait pas été tué le jour des Ides de Mars ?», in François Pernot, Eric Vial éds., «Uchronie : l’Histoire telle qu’elle n’a pas été, telle qu’elle aurait pu être», Les éditions de l'Œil, Montreuil 2016, 75-85.
 (with Michele Bernardini et Gian Luca Bonora), «Turkmenistan. Histoires of a Country, Cities and a Desert», Umberto Allemandi, Torino 2016.
 L’impero di Tigran d’Armenia nella versione di Trogo-Giustino, in Alessandro Galimberti — Giuseppe Zecchini (eds.), Studi sull’epitome di Giustino. III. Il tardo ellenismo. I Parti e i Romani, Vita e Pensiero, Milano 2016, 99-115.
"La costruzione delle Venezie romane", in Giorgio Cracco dir., "Paesaggi delle Venezie. Storia ed economia" (Storia delle Venezie, I), Marsilio, Venezia 2016, 226-242.
 Review of Chiara D’Aloja, ‘L’idea di egalitarismo nella tarda repubblica romana (Bari 2013)’, «Lexis» 34 (2016), 464—467

 2015 
 [with S. Armani], Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.C., Bréal, Levallois-Perret [collection Amphi Hist. ancienne et médiévale, dir. M. Kaplan], p. 255.
 «Calamità e prodigi: i terremoti nella Roma antica», in Maurizio Bettini, Giuseppe Pucci ed.,"Terrantica. Volti, miti e immagini della Terra nel mondo antico",Catalogo della Mostra, Electa, Milano 2015, 200—207.
 «Prefazione», in Pierre Cosme, L’anno dei quattro imperatori, Italian edition, 21editore, Palermo 2015, p. 7-11; 303.
 «Conclusions», in Estelle Bertrand, Rita Compatangelo-Soussignan (eds.), Cycles de la Nature, Cycles de l’Histoire. De la découverte des météores à la fin de l’âge d’or, Ausonius, Bordeaux, 2015, p. 259—265.
 «Roman Representations of Caucasian Albania», in Alikber K. Аlikberov, Murtazali S. Gadjiev (eds.), Albania Caucasica. I., Institut Vostokovedenija -Rossijskaja akademija nauk, Moskva 2015, p. 42-46.
 «Tradition et innovation dans la première historiographie arménienne», in Ph. Blaudeau, P. Van Nuffelen eds., L’historiographie tardo-antique et la transmission des savoirs, de Gruyter, Berlin-New York 2015, p. 153—164.
 «Husraw Ier et la question arménienne», in C. Jullien ed., Husraw Ier: Reconstruction d’un règne, Cahiers de Studia iranica, 53, Peeters, Leuven, 2015, p. 217—234.
 «Some Remarks on the Inscription of Maris, Casiti filius (Classical-Oriental notes, 9)», in Uwe Bläsing , Victoria Arakelova and Matthias Weinreich, éds. «Studies on Iran and The Caucasus In Honour of Garnik Asatrian», Brill, Leiden-Boston, 2015, p. 63-73.
 "" Guerre sainte " et appropriation des dieux ennemis : quelques considérations "«, communication introductive, in M. Cavalieri, R. Lebrun, N.L.J. Meunier eds., De la crise naquirent les crises. Approches croisées de la religion, de la philosophie et des représentations antiques, Actes du colloque international (Louvain-la-Neuve, 12-13 juin 3014), Brepols, Turnhout 2015, 19-28.
 „Mapping the New Empire: A Geographical Look at the Fourth Century“, in Roald Dijkstra, Sanne van Poppel, Daniëlle Slootjes éds., East and West in the Roman Empire of the Fourth Century. An End to Unity?» Brill, Leiden-Boston 2015, 49-62.
 Reviews of Yann Le Bohec (dir.), The Encyclopedia of the Roman Army, Malden (Ma.) / Oxford / Chichester, Wiley Blackwell, 2015 ; Siriano. Discorsi di guerra. Testo, traduzione e commento di Immacolata Eramo, Bari, 2010 [2011], in Revue internationale d’histoire militaire ancienne, 1, 2, 2015, 152—153 ; 159.
 «Grégoire l’Illuminateur en Arménie», dans Jean-Pierre Caillet et Hervé Inglebert (eds..), Des dieux civiques aux saints patrons, Paris, Picard, 2015, 365—374.
 «Prefazione», in Pierre Maraval, I figli di Costantino, 21editore, Palermo 2015, p. 9-13.
 articles in Edward G. Farrugia SJ (ed.), Encyclopedic Dictionary of the Christian East, Second Edition (revised and expanded), Pontifical Oriental Institute, Rome 2015 : Agat‘angeghos; Armenian Bible; Armenian epigraphy; Armenian language; Caucasia; Cilicia, Armenian kingdom of; Comnena, Anna; Constantine VII Porphyrogenitus; Cosmas Indicopleustes; Ctesiphon; Diocletian; Eznik of Koghb; Gregory of Narek; Gregory the Illuminator; John Mandakuni; Julian the Apostate; Movsēs Khorenats‘i; Nersēs Shnorhali; Procopius of Gaza; Sahak II; Saint Lazarus o the Armenians; Sassanias; Sebastian, Forty Martyrs of; Socrates; Solomon; Theodoretus of Cyrrhus; Theophanes the Confessor; Ulfilas; Vardapet.

 2014 
 *"Prefazione all’edizione italiana", in Greg Woolf, "Roma. Storia di un impero", Einaudi, Torino, 2014, p. xix-xxiii.
 «Introduzione alla seconda edizione italiana», in Ronald Syme, La rivoluzione romana, Nuova edizione a cura di Giusto Traina, Einaudi, Torino 2014, p. vii-xxii.
 «La tête et la main droite de Crassus. Quelques remarques supplémentaires», in A. Allély (ed.), «Corps au supplice et violences de guerre dans l’Antiquité», Ausonius, Bordeaux 2014, p. 95-98.
 ¨Quelques remarques sur les comètes dans le monde ancien", in F. Pernot, E. Vial (eds)., «Présages, prophéties er fins du monde, de l’Antiquité au XXIe siècle», Editions de l’Amandier, Paris 2014, p. 81-88.
 «Tergeste. Storie della colonia romana», in I giorni di Trieste, Laterza, Roma-Bari 2014, p. 3-22.
 «Alexandre dans la tradition médiévale arménienne», «Alexandre en Arménie: du Moyen Age à la christianisation», in Catherine Gaullier-Bougassas dir., La fascination pour Alexandre le Grand dans les littératures européennes (Xe-XVIe siècle), Brepols, Turnhout 2014, 639—647; 1209—1221
 [with F. Gazzano],"Plutarque, Historien militaire ?", Ktèma 39 (2014), 347-370. 

 2013 
 (with Mark Geller) «„Tigranu, the Crown Prince of Armenia“: Evidence from the Babylonian Astronomical Diaries», Klio 95, 2013, p. 447—454.
 «Beobachtungen zur Inschrift von Maris, Casiti filius», in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 185, 2013, p. 279—285.
 «Geografia dell’Impero», in «Costantino I. Enciclopedia costantiniana. Sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto Editto di Milano. 313—2013», I, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 2013, p. 583—598.
 «Mapping the world under Theodosius II», in C. Kelly ed., Theodosius II. Rethinking the Roman Empire in Late Antiquity, Cambridge University Press, Cambridge, p. 155—171.
 «L’ecumene romana, tra Italia e Mediterraneo», in Quaderni Lupiensi di storia e diritto, 3, 2013, p. 37-39.
 ¨La démocratie périclite à Athènes", in F. D’Almeida, L. Neumann eds., Les grandes crises dans l’histoire. Comment on en est sorti, Libraire Arthème Fayard/Pluriel Paris, p. 45-51.
 «Allora la semplice frase „c’era una fonte“ commuoverà». Paesaggio e memoria dell’antico in Pavese, in Eleonora Cavallini ed., La «musa nascosta»: mito e letteratura greca nell’opera di Cesare Pavese, Dupress, Bologna 2014, p. 25-33.

 2012 
 «La production rurale dans la phase finale du royaume de la Grande Arménie : le témoignage de Moïse de Khorène», in Antiquité tardive 20, 2012, p. 161—164.
 «Tigran il Grande d’Armenia e la Giudea», in G. Urso ed.,"Iudaea socia — Iudaea capta". Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2011, Pisa, Edizioni ETS, 2012, p. 79-88.
 «Le témoignage de la version arménienne», appendix to the contribution of M. Cassin, M. Debié, M.-Y. Perrin in S. Morlet, L. Perrone éd., «Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. Commentaire. Tome I. Etudes d’introduction», Les Belles Lettres/Les éditions du Cerf, Paris, p. 206—207.
 «L’Empire chrétien et l’inceste oriental», in C. Badel, C. Settipani éd., «Stratégies familiales dans l’Antiquité tardive», Actes du Colloque des 5-7 févr. 2009 de l’USR 710 du CNRS, Paris, De Boccard, p. 167—179.
 «Letteratura classica e spazio geografico partico: alcune osservazioni», «Geographia antiqua», 20-21 (2011—2012), p. 119—122.
 «L’ambassade de l’Arménien Narsēs/Narseus (a. 358)», in Audrey Becker, Nicolas Droncourt eds. «Ambassadeurs et ambassades au cœur des relations diplomatiques/ Rome-Occident médiéval-Byzance (VIIIes. avant J.-C.-XIIIe s. après J.-C.)», Université de Metz, Metz 2012, p. 203—209.

 2011 
 French edition of «La resa di Roma» (see below, 2009): «Carrhes, 9 juin 53 av. J.-C.», avec une préface de Giovanni Brizzi, Les Belles Lettres, Paris 2011, p. 246.
 Greek edition of 428 dopo Cristo (see below, 2007): 428 m. Ch. Istoria mias chronias, Eikoustou Protou, Athena, p. 273.
 Spanish edition of 428 dopo Cristo (see below, 2007): 428 después de Cristo. Historia de un año", Akal, Madrid.
 Entries Hunting, late antiquity, Henri-Irenée Marrou, Santo Mazzarino, Alois Riegl, Otto Seeck, Ernst Stein, Rabbula of Edessa, in «Blackwell Encyclopedia of Ancient History».
 «La storiografia armena tra Oriente e Occidente», in G. Uluhogian, B.L. Zekiyan, V. Karapetian eds., «Armenia. Impronte di una civiltà», Skira, Milano 2011, pp. 127—131.

2010 
 La resa di Roma. Battaglia a Carre, 9 giugno 53 a.C., Laterza, Rome-Bari, p. 212.
 direction of Storia d’Europa e del Mediterraneo, I, «Il mondo antico», sezione III. «L’ecumene romana», volume VII, L’impero tardoantico, Salerno editrice, Rome.
 Le sconfitte dei Romani, «Aevum» 84, p. 177—185.
 Armenische Texte, in U. Hackl, B. Jacobs, D. Weber éd., Quellen zur Geschichte des Partherreiches, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, III, p. 402—454.
 Capitales ou résidences royales. La ville dans l’Arménie ancienne, in P. Donabédian, C. Mutafian eds., Les douze capitales d’Arménie, Somogy, Paris, p. 45-49.
 Imperial Views on the Battle of Carrhae, in M. Formisano, H. Böhme eds., War in Words. Transformations of War from Antiquity to Clausewitz, De Gruyter, Berlin-New York, p. 211—219.
 Teatro greco nell’Armenia antica, in E. Migliario, L. Troiani, G. Zecchini eds.., Società indigene e cultura grecoromana, L'«Erma» di Bretschneider, Rome, p. 95-103.
 L’Armenia tra Roma e l’impero sassanide: aspetti diplomatici, «Bizantinistica» s.2.11 (2009) [2010], p. 327—335.

2009 
 English edition of 428 dopo Cristo (see below, 2007): 428 AD: An Ordinary Year at the End of the Roman Empire, With a preface by Averil Cameron, Princeton University Press, Princeton 2009, p. 224 .
 French edition of 428 dopo Cristo (see below, 2007): 428. Une année ordinaire à la fin de l’empire romain, avec une préface de Gilbert Dagron, Les Belles Lettres, Paris 2009, p. 288.
 direction of Storia d’Europa e del Mediterraneo, I, «Il mondo antico», sezione III. «L’ecumene romana», volume VI, Da Augusto a Diocleziano, Salerno editrice, Rome .
 Sui paesaggi antichi, in L.L. Cavalli Sforza (director), La Cultura italiana, III, Città, casa, paesaggio (M. Romano, M. Trisciuoglio eds.), UTET, Torino, p. 486—501.
 Note in margine alla battaglia di Carre, in Electrum 15, Jagiellonian University Press, Kraków, p. 235—247.
 Tigranus e Bargathes: due armeni ad Arretium, in G. Camporeale, G. Firpo éd., Arezzo nell’antichità, Giorgio Bretschneider, Rome, p. 217 f.

2008 
 direction of Storia d’Europa e del Mediterraneo, I, «Il mondo antico», sezione III. «L’ecumene romana», volume V, La Res publica e il Mediterraneo, Salerno editrice, Rome .
 Plutarque et le théâtre grec dans l’Arménie ancienne, in B. Der Mugrdechian ed., Between Paris and Fresno. Armenian Studies in Honor of Dickran Kouymjian, Mazda Publishers, Costa Mesa, p. 311—319.

2007 
 428 dopo Cristo. Storia di un anno, Roma-Bari, Laterza, pp. 242.
 Moïse de Khorène et l’Empire sassanide, in R. Gyselen ed., Des Indo-Grecs aux Sassanides : données pour l’histoire et la géographie historique [Res Orientales XVII], Bures-sur-Yvette 2006 [2007], p. 158—179.
 [with M.-L. Chaumont], Les Arméniens entre l’Iran et le monde gréco-romain (Ve siècle av. J.-C. — vers 300 ap. J.-C., in G. Dédéyan ed., Histoire du peuple arménien, Privat, Toulouse, p. 101—162.
 La géographie entre érudition et politique : Pline l’Ancien et les frontières de la connaissance du monde, in La invención de una geografía de la Península Ibérica (vol. II), Actes du colloque, Casa de Velázquez, Madrid 2007, p. 95-114.
 Roman perceptions of Caucasian Albania, in Republic of Nagorno-Karabakh: Past, Present and Future, International Scientific Conference (Stepanakert, 21-24 giugno 2006), University Press, Erevan 2007, p. 223—228.
 Les écritures ‘classiques’. L’utilisation du grec et du latin dans l’Arménie ancienne, in C. Mutafian (ed.), Arménie. La magie de l’écrit, Catalogue of the Exhibition (Marseille 2007), Somogy, Paris 2007, p. 28-33.
 Review of O. Hekster, R. Fowler eds., Imaging Kings. Images in the Ancient Near East, Greece and Rome' (Stuttgart, 2005), «Antiquité Classique», 76, p. 489—491.

 2006 
 [with A. Ibba], L’Afrique romaine de 69 à 439 (de l’Atlantique à la Tripolitaine), Bréal, Rosny s. Bois [collection Amphi Hist. ancienne et médiévale, dir. by M. Kaplan], pp. 210.
 Direction of the collective volume Studi sull’età di Marco Antonio [" Rudiae ", vol. 18], Congedo, Galatina, pp. xii + 384.
 I romani, maestri di tecnica, in E. Lo Cascio ed., Innovazione tecnica e progresso economico nel mondo romano, Atti degli Incontri capresi di storia dell’economia antica (Capri, 13-16 April 2003), Edipuglia, Bari, p. 253—269.
 Romanizzazione, ‘métissages’, ibridità. Alcune riflessioni, «Mél. Ecole Française de Rome. Antiquité», 118, p. 151—158.

 2005 
 Théodose II en 428 ap. J.-C., in L’Empire Romain d’Orient et la création de l’idée d’Etat en Europe, Legraina, 28-29.1.2003, Esperia Publications, London, p. 149—157.
 Attualità delle guerre civili, introduction to Cassio Dione, Storia romana. Libri 48-51, RCS libri, Milano, p. i-xiii.
 Des affranchis arméniens à Arretium?, in Vasilis I. Anastasiadis, Panagiotis N. Doukellis eds., Esclavage antique et discriminations socio-culturelles, Actes du XXVIII colloque GIREA (Mytilene, 5-7 december 2003), Peter Lang, Bern, pp. 259—267.
 Notes on Hellenism in the Iranian East (Classico-Oriental Notes, 6-8), «Iran & the Caucasus» 9, p. 1-14.
 Notes classico-orientales 4-5, in Electrum'' 10, Jagiellonian University Press, Краков, p. 89-93.

Примечания 

Арменисты
Историки Италии